Villaco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaco (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villaco (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar